AOA (groep) - Zuid-Koreaans meidengroep
 Aoa - geslacht van vlinders
 Aoa affinis - soort vlinder
 American Overseas Airlines (AOA) - voormalige vliegtuigmaatschappij